«Оте́ц Се́ргий» — художественный фильм, драма режиссёра Игоря Таланкина. Экранизация одноимённой повести Льва Толстого. В фильме звучит вальс Л. Н. Толстого.
Посвящение во вступительной заставке:
Стопятидесятилетию со дня рождения Льва Николаевича Толстого посвящается этот фильм.

Сюжет 
Главный герой фильма князь Степан Касатский, офицер, пылкий, гордый юноша — большой поклонник царя. Касатский собирается жениться, но в последний момент узнаёт от невесты, что она была любовницей императора. Князь глубоко разочарован в светской жизни, он принимает монашеский обет и покидает столицу. Вера в Бога должна была спасти душу, но страсти и мирские соблазны не покидают Касатского.

Отец Сергий (это имя принял Касатский) ведёт отшельнический образ жизни, строго придерживаясь устава и усмиряя плоть. Решив, что и этого недостаточно — он удаляется из монастыря, становится затворником и живёт в пещере. Слухи о бывшем красавце-офицере, принявшем постриг, доходят до компании, отдыхавшей неподалёку от пещеры монаха. Красивая развратная женщина пытается соблазнить его, и отец Сергий вынужден отрубить себе палец, чтобы не поддаться её чарам. Проходит ещё время, и ему всё-таки не удаётся избежать греха. Слабоумная дочь местного купца, которую привели к отшельнику для лечения молитвой, соблазняет монаха.

Отец Сергий уходит из кельи, берёт котомку и отправляется бродяжничать и просить милостыню.

В ролях 
 Сергей Бондарчук — Степан Касатский / отец Сергий 
 Валентина Титова — Мэри Короткова
 Владислав Стржельчик — Николай I
 Николай Гриценко — генерал Коротков, супруг Мэри
 Борис Иванов — игумен
 Иван Лапиков — старик на пароме
 Иван Соловьёв — преосвященный Никодим
 Людмила Максакова — Дарья Маковкина
 Георгий Бурков — купец
 Ольга Анохина — Марья, дочь купца
 Алла Демидова — Пашенька

Использованная музыка

Награды и премии 
1979 — XII Всесоюзный кинофестиваль в Ашхабаде:
 приз за лучшую мужскую роль — Сергей Бондарчук;
 приз за лучшее изобразительное решение — операторы: Анатолий Николаев, Георгий Рерберг, художники: Виктор Петров, Юрий Фоменко.

Примечания

Ссылки 
 Фильм «Отец Сергий» в онлайн-кинотеатре «Мосфильма»
 Фильм на сайте Кино-Театр.ру
 критика и обзор фильма на сайте Кинопоиск

Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1978 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы о православии
Экранизации повести «Отец Сергий»‎